Província de Buenos Aires, província a l'entorn de la ciutat de Buenos Aires, a l'Argentina
 Palau de Belles Arts de Lilla, museu de belles arts de la ciutat de Lilla, a França
 Palau de Belles Arts de Charleroi, museu de belles arts de la ciutat de Charleroi, a Bèlgica
 Palm Beach Atlantic University, universitat privada amb seu a West Palm Beach, als Estats Units
 Philippine Basketball Association, lliga professional de basquetbol de les Filipines
 Professional Bowlers Association, federació professional del bowling de deu dels Estats Units
 PB Air (de l'acrònim del seu fundador Piya Bhirom), aerolínia regional amb base a Bangkok, a Tailàndia
 Thalys PBA (de l'acrònim de la ruta París - Brussel·les - Amsterdam), tren TGV construït per Alstom a França
 Síndrome pseudobulbar (del seu nom en anglès PseudoBulbar Affect), síndrome caracteritzada per la incontinència afectiva
 Polibuteneamina, detergent additiu de la gasolina
 Àcid peroxibenzoic (del seu nom en anglès PeroxyBenzoic Acid), compost orgànic derivat de l'àcid benzoic
 Bateria Pb-A (de l'acrònim de Plom - Àcid), bateria recarregable composta de plaques de plom dins d'un dipòsit d'àcid sulfúric
 PBA també és l'abreviatura de Països Baixos, estat d'Europa